Chima, departement Santander, Colombia
Chimá, departement Córdoba, Colombia